Název Střítež má více míst:
 Střítež (okres Žďár nad Sázavou) – obec v okrese Žďár nad Sázavou
 Střítež (okres Český Krumlov) – obec v okrese Český Krumlov
 Střítež (okres Jihlava) – obec v okrese Jihlava
 Střítež (okres Třebíč) – obec v okrese Třebíč
 Střítež (okres Frýdek-Místek) – obec v okrese Frýdek-Místek
 Střítež (okres Pelhřimov) – obec v okrese Pelhřimov
 Střítež (Dolní Kralovice) – část obce Dolní Kralovice v okrese Benešov
 Střítež (Hluboká) – část obce Hluboká v okrese Chrudim
 Střítež (Litochovice) – část obce Litochovice v okrese Strakonice
 Střítež (Kolinec) – část městyse Kolinec v okrese Klatovy
 Střítež (Polička) – část města Polička v okrese Svitavy
 Střítež (Trutnov) – část města Trutnov v okrese Trutnov
 Střítež (Černovice) – část města Černovice v okrese Pelhřimov
 Střítež (Vlksice) – část obce Vlksice v okrese Písek
 Střítež (Včelákov) – část obce Včelákov v okrese Chrudim
 Střítěž (Pavlov) – zaniklá vesnice, dnes hájovna s křížovou cestou, čp. 144 v části Pavlov obce Pavlov v okrese Šumperk
 Střítež nad Bečvou – obec v okrese Vsetín
 Střítež nad Ludinou – obec v okrese Přerov
 Střítež pod Křemešníkem – obec v okrese Pelhřimov
 Zadní Střítež – obec v okrese Tábor
 Horní Střítež – část obce Nová Ves u Mladé Vožice v okrese Tábor
 Velká Střítež – část obce Horní Bradlo v okrese Chrudim

Externí odkazy